Dallaire ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Philippe Dallaire (1916–1965), kanadischer Maler und Illustrator
 Roméo Dallaire (* 1946), kanadischer General